Giudici ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo de Giudici, Bischof von Ventimiglia 
 Erminio Giudici (1919–2023), Schweizer Offizier und Militärhistoriker 
 Gaetano Giudici (1766–1851), italienischer Publizist
 Gerald Giudici (auch Gerolamo Giudici; 1896–1969), italienischer Bildhauer 
 Gianluigi Giudici (1927–2012), italienischer Bildhauer 
 Gianni Giudici (* 1946), italienischer Automobilrennfahrer

 Paolo Emiliani Giudici (1812–1872), italienischer Literarhistoriker und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Antonio del Giudica (1657–1733), italienischer Adliger, Militär und Diplomat
 Giudice